Bellermann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Constantin Bellermann (1696–1763), tysk kompositör
 Christian Friedrich Bellermann (1793–1863), tysk teolog
 Ferdinand Konrad Bellermann (1814–1889), tysk landskapsmålare
 Johann Friedrich Bellermann (1795–1874), tysk klassisk filolog
 Johann Joachim Bellermann (1754–1842), tysk teolog
 Heinrich Bellermann (1832–1903), tysk musikvetenskapsman och kompositör
 Ludwig Bellermann (1836–1915), tysk klassisk filolog